Трианон может означать:
 Трианон — существовавшая до 1668 года деревня возле Версальского дворца во Франции.
 Фарфоровый Трианон — ансамбль из пяти павильонов, построенный Людовиком XIV на месте снесённой деревни Трианон.
 Большой Трианон — дворцово-парковый комплекс на территории Версальских королевских владений.
 Малый Трианон — небольшой дворец на территории Версальских королевских владений.
 Трианон — небоскрёб во Франкфурте-на-Майне (Германия).
 «Трианон» — советский дипломат, агент ЦРУ Огородник Александр Дмитриевич под кодовым обозначением Трианон (Trianon и Trigon).
 ЖК Трианон — жилой комплекс, расположенный в Москве (ЦАО).

См. также 
 Трианонский договор